Террадес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 21 км². Население — 317 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается святая Сесилия.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento de Terrades
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Жироны